Termenul „Windeck” se poate referi la:

Windeck comună în Nordrhein-Westfalen
Burgebrach comună în Oberfranken
Cetăți, ruine:
 Burg Windeck (Sieg)
Burg Windeck (Weinheim)
Burg Windeck (Heidesheim)